Anna Maria Sofia Rydqvist (ur. 22 marca 1983 w Värnamo) – szwedzka biegaczka narciarska, medalistka mistrzostw świata, dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Maria Rydqvist pojawiła się w 2001 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Szklarskiej Porębie, gdzie zajęła trzecie miejsce w sztafecie, 25. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną, a na dystansie 15 stylem dowolnym uplasowała się jedną pozycję niżej. Jeszcze dwukrotnie startowała na imprezach tego cyklu, największe sukcesy osiągając na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå w 2003 roku, gdzie zdobyła srebro w biegu na 15 km stylem dowolnym i brąz w sztafecie. Na rozgrywanych trzy lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju była czwarta zarówno w biegu na 10 km stylem klasycznym, jak i w biegu łączonym na 15 km.

W Pucharze Świata zadebiutowała 20 marca 2003 roku w Borlänge, zajmując 31. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze punkty wywalczyła blisko trzy lata później, 4 marca 2006 roku w Mora, plasując się na dziesiątej pozycji w biegu na 45 km klasykiem. Nie stała na podium indywidualnych zawodów pucharowych, ale wraz z koleżankami z reprezentacji trzykrotnie stawała na podium w sztafecie. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2010/2011, który ukończyła na 31. miejscu.

W 2005 roku wzięła udział w mistrzostwach świata w Oberstdorfie, zajmując między innymi 21. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną oraz ósme w sztafecie. Podczas rozgrywanych w 2009 roku mistrzostw świata w Libercu została zgłoszona do biegu łączonego na 15 km, ale ostatecznie nie wystartowała. W tej samej konkurencji zajęła za to szóste miejsce na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku. Nie brała udziału w igrzyskach olimpijskich.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1983